

Patronymes 
 Rigaud de Vaudreuil, une famille noble française éteinte au  dont plusieurs membres jouèrent un rôle dans la colonisation française aux Amériques :
 Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643-1725), gouverneur général de Nouvelle-France de 1703 à 1725.
 Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1691-1763), lieutenant général des armées navales françaises (fils aîné du précédent)
 Louis-Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil (1724–1802), amiral français et député aux États généraux de 1789 (fils de Louis-Philippe).
 Jean de Rigaud de Vaudreuil (1695-1763), vicomte de Vaudreuil, mousquetaire puis général des armées du roi Louis XV de France en 1748 (fils de Philippe de Rigaud de Vaudreuil).
 Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1698-1778), gouverneur des Trois-Rivières, de la Louisiane de 1742 à 1752, puis dernier gouverneur général de la Nouvelle-France (fils de Philippe de Rigaud de Vaudreuil et frère du précédent).
 François-Pierre de Rigaud de Vaudreuil (1703-1779), fils de Philippe de Rigaud de Vaudreuil, gouverneur des Trois-Rivières puis de Montréal.
 Joseph-Hyacinte de Rigaud, comte de Vaudreuil  (fils de Philippe de Rigaud de Vaudreuil et frère du précédent), gouverneur d'Haïti de 1753 à 1757.
 Joseph Hyacinthe François-de-Paule de Rigaud, comte de Vaudreuil (1740-1817, fils du précédent), lieutenant-général, Grand Fauconnier de France, Pair de France, gouverneur du Louvre, membre libre de l'Académie des beaux-arts, est connu pour avoir été l'amant de  de Polignac et l'ami du comte d'Artois.

Toponymes

Localités 
 Le Vaudreuil, commune française de l'Eure et nom du fort proche du lieu de signature du traité de Gaillon, en 1196 ;
 Vaudreuil-Dorion, ville canadienne de la province de Québec ;
 Vaudreuil-sur-le-Lac, municipalité du Québec

Seigneuries, comtés et circonscriptions 
 Vaudreuil, ancienne seigneurie de Nouvelle-France (1732-1855) ;
 Vaudreuil, comté du Québec (Canada) (1855-1982) ;
 Vaudreuil-Soulanges, municipalité régionale de comté du Québec (1982-) ;
 Vaudreuil, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Vaudreuil, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Vaudreuil-Soulanges, circonscription électorale du Canada ;
 Vaudreuil, ancienne circonscription électorale du Canada (1867-1914; 1968-1997) ;
 Vaudreuil, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada (1830-1838).

Autres 
 Marquise de Vaudreuil, bateau corsaire de Nouvelle-France

Notes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme